Socialisering kan syfta på:

 Socialisering –  överföring av enskild egendom, främst produktionsmedel, till det offentliga, även kallat statligt ägande, se förstatligande
Socialisation – en process genom vilken grupplevande arters individer införlivar omgivningens normer/kultur för att stärka gruppens samlevnad och överlevnadsmöjligheter